Csehország
 Lestkov, település a Tachovi járásban
 Lestkov, Klášterec nad Ohří településrésze a Chomutovi járásban
 Lestkov, Radostná pod Kozákovem településrésze a Semilyi járásban